Лебла́н ( — белый) — французская фамилия.

Известные носители:
 Леблан, Артур (род. 1943) — канадский лейтенант-губернатор.
 Леблан, Жоржетта (1869—1941) — французская оперная певица, актриса и писательница.
 Леблан, Жюльен (1851—1936) — французский художник.
 Леблан, Карина (род. 1980) — канадская футболистка, призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Леблан, Михаил Варфоломеевич (1875—1940) — русский и советский художник-передвижник, член «Мира искусства».
 Леблан, Мэтт (род. 1967) — американский актёр.
 Леблан, Никола (1742—1806) — французский химик.
 Леблан, Морис (1864—1941) — французский писатель.
 Леблан, Ромео (1927—1929) — канадский политик.

См. также 
 Ле-Блан